Protesty w Serbii – protesty z 2000 roku przeciwko Slobodanowi Miloševiciowi.
 Protesty w Serbii – protesty z 2017 roku przeciwko rzekomemu sfałszowaniu wyników wyborów prezydenckich.